Barham kan syfta på följande platser:

Geografi

Australien 

 Barham, New South Wales, ort, Murray River Council,

Storbritannien 

 Barham, Kent, ort, 
 Barham, Suffolk, ort, 
 Barham, Huntingdonshire, by i Barham and Woolley, Huntingdonshire, Cambridgeshire, 
 Barham, South Cambridgeshire, England, Cambridgeshire, Linton,

Se även 
 HMS Barham – ett antal fartyg i Storbritanniens örlogsflotta

Robotskapade Australienförgreningar